Schlagtechnik bedeutet

im Kampfsport
 Angriffe, meist mit der Hand oder dem Arm, die nicht geradlinig ausgeführt werden, siehe Schlagtechnik (Kampfsport)

in anderen Sportarten
 mit Schlägern durchgeführte Techniken, etwa im Tennis, Tischtennis und im Badminton

in der Musik
 Techniken zum Spielen eines Instruments, das geschlagen wird, etwa die Gitarre oder das Schlagzeug
 die Technik des Taktschlagens beim Dirigieren

in der Archäologie
 Abschlagstechniken bei Steinartefakten, siehe Schlagtechnik (Steinartefaktherstellung)